

Тополиці — село в гміні Бистшиця-Клодзька Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Тополиці — село в гміні Жарнув Опочинського повіту Лодзинського воєводства